Elevace má především význam zdvihání, vyzdvihování.

 zdvihání v literatuře
 vyvýšenina – konvexní tvar georeliéfu, místo vystupující nad okolní krajinu
 kapilární elevace ve fyzice
 kladný náměr ve vojenství
 starší forma kanonizace